Svenska mästerskapen i längdskidåkning 1925 arrangerades i Östersund.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Referenser

Webbkällor 
 DN.Arkivet
 Svenska Skidförbundet

Tryckta källor 
 

1925 i Sverige
Längdskidåkningssäsongen 1924/1925
Sportevenemang i Östersund
1925